Bundestagswahlkreis 97 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Bonn (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Coesfeld – Steinfurt I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Gelsenkirchen I (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Münster-Stadt und -Land (1949 bis 1961)